Finlandialoppet kan avse:

 Finlandialoppet (längdskidåkning) – ett långlopp på längdskidor i Finland
 Finlandialoppet (trav) – Finlands största travlopp